Thomas Wentworth peut se référer à plusieurs personnalités britanniques :

 Thomas Wentworth (1501-1551),  Wentworth, Lord Chamberlain d'Angleterre ;
 Thomas Wentworth (1525-1584),  Wentworth, dernier gouverneur anglais de Calais en 1558. Fils du précédent ;
 Thomas Wentworth (v. 1568-1628), membre du parlement anglais et avocat, recordor d'Oxford ; 
 Thomas Wentworth (1593-1641),  comte de Strafford, homme d'État anglais, figure importante des événements qui menèrent à la Première Révolution anglaise, chevalier de la Jarretière ;
 Thomas Wentworth (1591-1667),  comte de Cleveland, leader militaire royaliste durant la Première Révolution anglaise ;
 Thomas Wentworth (1613-1665),  Wentworth, membre du parlement et leader militaire royaliste. Fils du précédent ;
 Thomas Wentworth (1672-1739),  comte de Strafford, diplomate et premier Lord de l'Amirauté, chevalier de la Jarretière.